Jméno a příjmení Petr Hrdlička má více nositelů:

 Petr Hrdlička (* 1967) – český sportovec, střelec
 Petr Hrdlička (konstruktér) (* 1934) – český konstruktér
 Petr Hrdlička (hudebník) (* 1973) – český hudebník, textař, zpěvák a kytarista skupiny Škwor